Gonneville est un toponyme normand signifiant « la ferme de Gunnulfr ou de Gunni », noms de personne norrois.

Nom simple 
Gonneville, une commune de la Manche

Nom composé 
Gonneville-en-Auge, une commune du Calvados
Gonneville-la-Mallet, une commune de la Seine-Maritime
Gonneville-sur-Dives, ancien nom de Gonneville-sur-Mer
Gonneville-sur-Honfleur, une commune du Calvados
Gonneville-sur-Mer, une commune du Calvados
Gonneville-sur-Merville, ancien nom de Gonneville-en-Auge
Gonneville-sur-Scie, une commune de la Seine-Maritime

Voir aussi 
Gonnetot, une commune de la Seine-Maritime
Honguemare-Guenouville, une commune de l'Eure
Binot Paulmier de Gonneville, un navigateur français du .
la Terre de Gonneville, une terre australe mythique qui aurait été découverte au début du  par le navigateur Paulmier de Gonneville.

Références